Gandasuli (Bobotsari)
 Gandasuli (Brebes)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing